

События 
 Второй поход Салманасара IV против Урарту.
 Произошло землетрясение в Саньчуань («Трёхречье») (царство Чжоу), в том же году обмелели три реки и случился обвал в горах Цишань. Бо Ян-фу (он же историограф Бо-ян) обратился с речью к вану, предрекая гибель (речь приведена в эпизоде 10 «Го юй»).
 Ю-ван повелел Бо-ши напасть на жунов Люцзи. Жуны одержали победу, Бо-ши убит.

Скончались 
 Евном (царь Спарты).

См. также

Примечания